Вадим Валерьевич Гриншкун (род. 1969) — российский педагог, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Биография 
Окончил с отличием механико-математический факультет Новосибирского государственного университета по специальности «Механика, прикладная математика». Кандидатская диссертация на тему «Организация компьютеризированного обучения на базе иерархических структур данных» защищена в 1996 году. Докторская диссертация на тему «Развитие интегративных подходов к созданию средств информатизации образования» защищена в 2004 году.

В 2017 году присвоено почётное звание "Профессор Российской академии образования". В 2019 году избран членом-корреспондентом, в 2021 году - академиком Российской академии образования.

Обладает сертификатом IB Educator Certificate in Teaching and Learning, подтверждающим профессиональный уровень в системе Международного бакалавриата (International Baccalaureate, IB).    

Профессор департамента информатизации образования института цифрового образования Московского городского педагогического университета.

Профессор кафедры информационных технологий в непрерывном образовании Российского университета дружбы народов.

Научный руководитель Академии «Мобильное Электронное Образование». 

Работал инженером НИИ Информатики и вычислительной техники АПН СССР (г. Новосибирск), научным сотрудником Института программных средств обучения РАО (г. Новосибирск), директором Центра телекоммуникаций Финансовой академии при Правительстве РФ (г. Москва), ведущим научным сотрудником Института содержания и методов обучения РАО (г. Москва), научным руководителем лаборатории развития цифровой образовательной среды Российской академии образования, заведующим кафедрой информатизации образования, деканом математического факультета, проректором по программам развития и международной деятельности Московского городского педагогического университета.

Председатель диссертационного совета 72.2.007.01 на базе Московского городского педагогического университета по защите диссертаций по специальности 5.8.2 — теория и методика обучения и воспитания (информатика, математика, информатизация образования).

Член федерального научно-методического совета по формированию контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена по информатике.

Член учёного совета МГПУ, учёного и научно-методического советов института цифрового образования МГПУ.

Член управляющего совета Школы №1252 им. Сервантеса (Москва).

Член Технического комитета по стандартизации N 461 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТО)». Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Главный редактор научного журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: «Информатизация образования».

Член редколлегии журналов «Информатика и образование», «Вестник МГПУ. Серия «Информатика и информатизация образования», «Вестник МГПУ. Серия «Современный колледж», «Continuum. Математика. Информатика. Образование», «Вестник Казахского национального педагогического университета. Серия «Физико-математические науки», «Известия Казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави. Серия математика, физика, информатика», «American Journal of Pedagogy and Education» (Yelm, WA, USA), «Scottish Educational Review» (UK).

Член-корреспондент Российской академии информатизации образования, лауреат конкурса Правительства Москвы «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования.

Награждён почётными грамотами, знаками и благодарностями Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской академии образования, министерств образования Республики Марий Эл и Ростовской области, Курского государственного университета, Московского городского педагогического университета.

Принимал участие в более чем 60 научно-исследовательских проектах Европейской Комиссии, Национального фонда подготовки кадров, Российского фонда фундаментальных исследований, Департамента образования и науки г. Москвы, министерств образования РФ и стран СНГ, в том числе в разработке федеральных концепций образовательных электронных изданий и цифровой образовательной среды Российской Федерации.

Участвовал в работе более 180 всесоюзных, всероссийских и международных конференций. Заместитель председателя Программного комитета Международной научной конференции «Информатизация непрерывного образования», член Программного комитета ежегодной Международной научной конференции «Инфо-Стратегия».

Научная деятельность 
Интересы В. В. Гриншкуна в науке — информатизация, формирование цифровой образовательной среды, компьютерная техника, информационные технологии и телекоммуникации в образовании, подготовка педагогических кадров, методика обучения информатике.

Под руководством В. В. Гриншкуна защищены 2 докторские диссертации, 20 кандидатских диссертаций, 13 диссертаций доктора философии PhD.

Вошёл в список 100 самых цитируемых педагогов России по версии журнала «Вестник Института образования человека», составленный на основании РИНЦ.

Является автором более 530 научных и учебно-методических работ, опубликованных в российских и иностранных журналах и издательствах, в том числе 25 монографий, 7 учебников и 57 учебно-методических пособий. Имеет 7 авторских свидетельств на разработанные базы данных.

Учебник «Информатика и ИКТ. 8 класс» включён в Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.

Примечания

Ссылки 
 Гриншкун Вадим Валерьевич

Педагоги России
Выпускники механико-математического факультета Новосибирского государственного университета
Преподаватели Московского городского педагогического университета
Авторы учебников информатики